Molinillo kan syfta på:

 Molinillo (verktyg) – ett verktyg

Geografi

Mexiko 

 Molinillo, Mexiko, ort, Veracruz, Las Minas,

Spanien 

 Molinillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar